Янбеков () — тюркская фамилия. Известные носители:

 Янбеков, Арслан Асгатович (1980—2011) — башкирский певец, актёр, режиссёр и телеведущий.
 Янбеков, Асгат Кутлуевич (1953—2012) — башкирский актёр, народный артист Башкирской АССР (1991).
 Янбеков, Венер Ахметович (1938—2014) — башкирский поэт и журналист.
 Янбеков, Рамазан Фатхуллович (1934—2019) — башкирский певец, народный артист Башкирской АССР(1982).
 Янбеков, Рамиль Ахметович (1952—2017) — башкирский поэт, публицист, общественный деятель. Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан (2002).